Александр Розенберг:
 Розенберг, Александр Владимирович (1877—1935) — русский и советский архитектор.
 Розенберг, Александр Минеевич (1902—1989) — советский учёный. Розенберг, Александр Михайлович (1886—1937) — русский и советский предприниматель польского происхождения.
 Розенберг, Александр Николаевич (род. 1967) — приднестровский государственный и общественный деятель. Председатель Правительства Приднестровской Молдавской Республики с 2022 года.